Вальдебло́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний схід від Марселя, 45 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 375 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 810,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Вальдеблор
 Вальдеблор на сайті французького Національного інституту географії
 Вальдеблор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальдеблор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальдеблор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальдеблор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи